Католическая кирха — католический храм в посёлке Южном Азовского района Ростовской области. Памятник градостроительства и архитектуры № 6100447000.

Адрес: Ростовская область, Азовский район, пос. Южный, улица Гагарина, 40 литер Г.

Построена в 1906 году, когда на месте нынешнего посёлка находилась немецкая колония Ольгенфельд. После Великой Отечественной войны в здании храма разместился колхозный клуб. В настоящее время используется в муниципальных целях — в ней расположилась библиотека.

Примечания

Ссылки 
 Исторические ценности Азовского района
 Солнечная кирха
 Две кирхи
 Кирха в Ольгенфельде
 К дому детства

Азовский
Храмы Ростовской области